

Geografia

Austria 
 Michelbach – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Francia 
 Aspach-Michelbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Aspach-Michelbach, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Michelbach-le-Bas – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Michelbach-le-Haut – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Michelbach – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Michelbach (Westerwald) – comune nel circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Michelbach an der Bilz – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Obermichelbach – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Wald-Michelbach – comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Ex comuni e frazioni 
 Michelbach – ex comune ora frazione di Aarbergen, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Alzenau, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Gaggenau, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Marburgo, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Schotten, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Michelbach – ex comune ora frazione di Usingen, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Michelbach am Heuchelberg – ex comune ora frazione di Zaberfeld, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Michelbach am Wald – ex comune ora frazione di Öhringen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Michelbach an der Lücke – ex comune ora frazione di Wallhausen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)